Коржевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коржевка — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Коржевка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Коржевка — село в Инзенском районе Ульяновской области.

Украина 
 Коржевка — село в Белоцерковском районе Киевской области.